Ош — місто республіканського значення в Киргизстані, центр Ошської області
 Ош — місто у Франції, центр департаменту Жер
 Ош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Ош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Ош — міжнародний аеропорт в однойменному місті Ош .

Див. також
Оша (значення)